Ante Ivanković (novinar)
Ante Ivanković (ilustrator)